(7187) Isobe est un astéroïde de la ceinture principale.

Sata Isobe (1944-2016), joueuse japonaise de volley-ball
Takayuki Isobe (né en 1959), athlète japonais